Morcourt est une commune française de l'Aisne.
 Morcourt est une commune française de la Somme.
 Morcourt est une ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Feigneux.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France